Кулібін Іван Петрович
 5809 Кулібін